Ютский язык:
 Ютландский диалект датского языка.
 Китайский язык юэ, распространённый в провинции Гуандун, Гонконге и среди китайской диаспоры за рубежом.